Fleš () se može odnositi na:

Fleš Gordon, glavni junak istoimenog naučnofantastičnog stripa i kasnije filma
Fleš ili Munja, strip junak -{DC Comicsa}-
Fleš memorija, vrsta EEPROM memorije
USB memorija, medijum za skladištenje digitalnih podataka
-{Adobe Flash}- (ranije -{„Macromedia Flash“}-), program za pravljenje vektorske animacije
Fleš (TV serija iz 2014)
Fleš (strip)
 Fleš (film)